

Октябрське міське поселення — міське поселення, Ванінський район, Хабаровський край
 Октябрське міське поселення — міське поселення, Октябрський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Октябрське міське поселення — міське поселення, Октябрський район, Волгоградська область

Див. також 
 Октябрське сільське поселення